Houlbjerg (plaats), plaats in Denemarken
 Houlbjerg (parochie), parochie in Denemarken